Раку () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Раку () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Раку.
 Раку () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мітрофань.